Largent ist der Familienname folgender Personen:

 Cédric Largent (* 1976), französischer Handballspieler
 Steve Largent (* 1954), US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 L’Argent